Катрич — українське прізвище. Відомі носії:

 Катрич Віталій Михайлович — старший лейтенант медичної служби ЗСУ. Кавалер ордена Данила Галицького.
 Катрич В'ячеслав Степанович (1979—2014) — боєць добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець», учасник російсько-української війни.
 Катрич Кирило Олександрович (* 1984) — український хокеїст, захисник, виступає за «Сокіл» (Київ) у Професіональній хокейній лізі.
 Катрич Олександр Васильович (1983—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Катрич Олексій Миколайович — генерал-полковник авіації, Герой Радянського Союзу, Заслужений військовий льотчик СРСР.

Примітки 

Українські прізвища